Faido est une commune suisse du canton du Tessin.
 Faido est un village espagnol dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque.

Homonymie de toponyme